Sventevith bezeichnet:

 Svantovit, eine slawische Gottheit
 Sventevith (Storming Near the Baltic), ein Album der Band Behemoth